

Ащису — річка у Східноказахстанській області, права притока Шагана
 Ащису — село, Жамбильський район, Алматинська область